Flury ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Flury (1934–1986), Schweizer Priester und Lieddichter
 Andreas Flury (1853–1938), Schweizer Arzt
 Aom Flury (* 1972), Schweizer Schauspieler und Maler
 Dieter Flury (* 1952), Schweizer Soloflötist
 Ferdinand Flury (1877–1947), deutscher Chemiker, Pharmakologe und Mediziner
 Iréna Flury (* 1984), österreichisch-schweizerische Schauspielerin
 Jasmine Flury (* 1993), Schweizer Skirennläuferin
 Maria Küchler-Flury (* 1941), Schweizer Politikerin
 Mechthild Flury-Lemberg (* 1929), Schweizer Textilkonservatorin
 Myriam Flury (* 1960), Schweizer Filmeditorin
 Peter Flury (Pfarrer) (1804–1880), reformierter Pfarrer und Schulreformer 
 Peter Flury (1938–2001), deutscher Altphilologe
 Philipp Flury (1861–1941), Schweizer Forstmann
 Richard Flury (1896–1967), Schweizer Dirigent und Komponist
 Urs Joseph Flury (* 1941), Schweizer Komponist
 Yanick Flury (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Fluri